Drax bezeichnet:
 Drax (North Yorkshire), Ortschaft in North Yorkshire, Vereinigtes Königreich
 Kraftwerk Drax, ehemaliges Kohlekraftwerk, jetzt Biomassekraftwerk nahe der britischen Ortschaft
 Drax Group, britisches Energieunternehmen
 Drax der Zerstörer, Comicfigur und Teil der Guardians of the Galaxy

Drax ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Reginald Drax (1880–1967), britischer Admiral
 Richard Drax (* 1958), britischer Politiker (Konservative Partei)
 Thomas P. Heckmann, deutscher Techno-DJ und -Musikproduzent

Drax ist ferner der Name einer fiktiven Figur:
 Hugo Drax, ein Schurke im James-Bond-Roman Moonraker sowie im gleichnamigen Film

Siehe auch:
 Trax
 Thrax